Свищев, Свищёв — фамилия и топоним. Известные носители:

 Свищев, Александр Алексеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9180; 26 ноября 1853.
 Свищёв, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1152 (582); 1 января 1795.
 Свищёв, Георгий Петрович (1912—1999) — академик, создатель ряда трудов по аэродинамике и авиационным двигателям.
 Свищев, Дмитрий Александрович (род. 1969) — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва.
 Свищёв, Максим (род. 1982) — российский художник.
 Свищев, Кузьма Александрович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 30 декабря 1915.
 Свищев, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 20 августа 1916.
 Свищев, Сергей Анатольевич (1957—1987) — советский футболист.

Топоним 
 Свищев — село в Млиновском районе Ровненской области Украины.
 Свищев — до 1968 г. название села Вишнёвое в Демидовском районе Ровненской области Украины.

См. также 
 Свищовы